Il doppio del torneo di tennis Eastbourne International 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Nicholas Kalogeropoulos e Andrew Pattison 8-6, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eastbourne International 1972